Universidade Yale
Yale (Dacota do Sul)
Yale (Illinois)
Yale (Iowa)
Yale (Michigan)
Yale (Oklahoma)
Yale Atlético Clube

Desambiguações de topônimos